Die ESL Pro League Winter 2014/15 war die erste und einzige Spielzeit der ESL Pro League unter diesem Namen. Sie wurde vom 10. Dezember 2014 bis zum 12. April 2015 ausgetragen. Sieger des Turniers wurde Natus Vincere. Am Wettbewerb nahmen nur europäische Teams teil.

Modus 
Die 16 teilnehmenden europäischen Teams wurden vor der Saison in die zwei Gruppen A und B mit jeweils acht Mannschaften aufgeteilt. In den Gruppen wurden Online im Ligamodus die besten vier Teams beider Gruppen ermittelt. Die verbleibenden acht Clans ermittelten schließlich Offline den Meister der ESL Pro League (EPL). Dafür wurden zunächst wiederum zwei Gruppen à vier Teams gebildet. Die besten zwei Mannschaften der beiden Gruppen erreichten das Halbfinale. Dort traf der Sieger der Gruppe A auf den Zweiten der Gruppe B und der Erstplatzierte der Gruppe B auf den Zweitplatzierten der Gruppe A. Die beiden Sieger der Halbfinals ermittelten im Finale den Meister.

Neben der ESL Pro League wurde zudem die mit 32 Teams besetzte halbprofessionelle zweithöchste Spielklasse ESL Major League und die drittklassige ESL Open League für Amateure gebildet.

Verlauf 
Die erste Saison der EPL startete soll am 10. Dezember 2014 um 19:00 Uhr starten. Es wurde um ein Preisgeld von 48.000 USD gespielt. Von den 16 teilnehmenden Teams wurde die Hälfte von der ESL eingeladen. Die andere Hälfte qualifizierte sich über regionale oder europaweite Qualifikationen. Das deutsche Team Penta Sports qualifizierte sich nur, weil der eigentliche Sieger der deutschen Qualifikation mousesports nachträglich disqualifiziert wurde, da sie zwei Qualifikationsspiele mit dem Cheater Simon „smn“ Beck bestritten hatten. Am 4. Dezember 2014 wurde der ursprüngliche Teilnehmer Ninjas in Pyjamas durch das finnische Team 3DMAX! ersetzt. NiP zog seine Teilnahme zurück, da das Turnier in die Urlaubszeit der Spieler fällt. Am 8. Dezember 2014 wurde der britische Teilnehmer FM! eSports infolge von Kommunikationsschwierigkeiten disqualifiziert und durch den Finalisten der britischen Qualifikation Demgunz ersetzt.

Am 25. November gab die ESL die Verteilung der beiden Gruppen bekannt:

1. Phase (Online)

Gruppe A

Gruppe B

2. Phase (Offline-Finale in Köln) 

Die Offline-Finals der 1. EPL wurden vom 10. bis zum 12. April in den Kölner ESL-Studios ausgetragen. Als Sieger ging das Lineup von Natus Vincere hervor.

Gruppe A

Gruppe B

Finalrunde

Preisgeldverteilung 
Alle Teams erhielten zusätzlich zu ihren gewonnenen Preisgeldern jeweils 2000 $ Reisekostenunterstützung.

Weblinks 

 Übersicht zur ESL Pro League Winter 2014/15 auf csgo.99damage.de

Einzelnachweise 

Electronic Sports League
E-Sport-Veranstaltung 2014
E-Sport-Veranstaltung 2015
Sportveranstaltung in Köln